Awix Racing Arena w Toruniu – tor gokartowy w Toruniu.

Lokalizacja 
Tor znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Starotoruńskie Przedmieście, przy ul. Pera Jonsona 7, w sąsiedztwie Motoareny Toruń im. Mariana Rosego i MotoPark Toruń.

Historia 

W latach 1932–2005 teren ten należał do Zakładu Przemysłu Nieorganicznego „Polchem”. Po jego likwidacji i rozbiórce władze miasta rozpoczęły zagospodarowanie tego terenu obiektami służącymi sportom motorowym. W 2009 roku wybudowano tu stadion żużlowy, a w późniejszym czasie także tor gokartowy o długości 1037 m i szerokości blisko dziesięciu metrów. Obiekt w 2012 roku uzyskał homologację uprawniającą do organizowania na nim zawodów rangi ogólnopolskiej.

Jego gospodarzem jest stowarzyszenie o tej samej nazwie.

Zawody 
Wybrane wydarzenia i zawody, które odbyły się na Awix Racing Arena:
 2014 - inauguracja sezonu kartingowego w Polsce
 2 maja 2015 - Amatorskie Zawody Kartingowe Awix Racing Arena – RallyShop
 8-9 kwietnia 2017 - I Runda ROTAX MAX Challenge Polska
 2017 - Mistrzostwa supermoto na pit bike w randze województwa
 3 czerwca 2018 - 2 runda Pucharu Polski Pit Bike SM 2018
 30 września 2018 - wielki finał Pucharu Polski Pit Bike SM

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budowle sportowe i rekreacyjne w Toruniu
Tory wyścigowe w Polsce